Nikołaj Aleksiejewicz Milutin (1818–1872) – rosyjski polityk, sekretarz stanu do spraw Królestwa Polskiego
 Nikołaj Aleksandrowicz Milutin (1889–1942) – radziecki polityk i architekt